BD je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Bangladeš.
 kratica za Blu-ray Disc

Glej tudi 

Kratice